Рейс 182 может иметь следующие значения:
 Рейс 182 Air-India
 Рейс 182 Pacific Southwest Airlines
Рейс 182 Sriwijaya Air